Koto Salak (Danau Kerinci), een plaats in Indonesië
Koto Salak (Koto Salak), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing